Moderne stijl is een designstroming en stijl uit de jaren 1920-1940, dat ontstaan is in de Verenigde Staten.

Hoofdkenmerken
 Gestroomlijnde oppervlaktes
 Krachtige, geometrische vormen
 Gebruik van glas en chroom

Familie van
 Wiener Werkstätte
 Art deco
 Postmodernisme

Vormgeving
Stijlperiode